Étienne Baudet (±1636-1711), Frans graveur uit de 17e eeuw
 Han Baudet (Pierre Joseph Henry Baudet, 1891-1921), Nederlands wiskundige
 Henri Baudet (Ernest Henri Philippe Baudet, 1919-1998), Nederlands historicus, zoon van Han Baudet (1891-1921)
 Jean C. Baudet (1944), Belgisch filosoof en schrijver
 Philippe Baudet (1901-1981), Frans diplomaat
 Thierry Baudet (1983), Nederlands politicus, kleinzoon van Henri Baudet (1919-1998) en achterkleinzoon van Han Baudet (1891-1921)

Zie ook 
 Baudette, plaats in de Amerikaanse staat Minnesota